Бескид Антон Григорович — правник, політичний діяч Закарпатської України, губернатор Підкарпатської Русі (1923–1933).
 Бескид Микола — історик, громадсько-культурний діяч у Словаччині.

 Бескид (станція) — лінійна пасажирська залізнична станція Львівської залізниці.
 Бескид — гірськолижний курорт в Закарпатській області.
 Бескид — заповідне урочище у Львівській області.
 Бескид (річка) — річка в Україні, у Воловецькому районі Закарпатської області.
 Бескид — теж саме, що урвище, гора, скеля.
 Бескид (футбольний клуб) — український футбольний клуб з міста Надвірної Івано-Франківської області.
 Бескид (автобус) — малий міський автобус, що виробляється у Дрогобичі холдинговою компанією «Доброта».

Див. також 
 Бескиди
 Бескидники
 Бескидський тунель
 Головний бескидський маршрут

Примітки 

Прізвища